

Animais 
 Panda-gigante (Ailuropoda melanoleuca) — endémico da China, com cerca de 1,5 metro de comprimento;
 Panda-vermelho (Ailurus fulgens) — panda asiático, com cerca de 60 cm de comprimento.

Computação 
 Pandas (software) - Biblioteca da linguagem de programação Python para ciência de dados

Topónimos 
 Panda (distrito) — de Moçambique, na província de Inhambane
 Panda (Moçambique) — vila sede do distrito do mesmo nome
 Aldeia da comuna rural de Kagbeni, no Nepal

Outros usos 
 Panda (planta) — gênero botânico
 Panda Antivírus — programa de computador
 Fiat Panda — automóvel
 Canal Panda — canal de televisão infantil
 Panda (Tekken) — personagem da franquia Tekken
 Panda (banda) — banda mexicana de 'Emocore'

Desambiguações de animais
Desambiguações de topônimos